Мнацаканян () — вірменське прізвище.

Відомі представники:
 Мнацаканян Аїк Самвелович ( 1995) — болгарський борець греко-римського стилю, призер чемпіонату світу
 Мнацаканян Альберт Сумбатович (1930—1996) — радянський і вірменський спортммен і тренер з греко-римської боротьби, заслужений тренер СРСР
 Мнацаканян Едуард Андранікович (1938—2016) — вірменський шахіст, міжнародний майстер (1978, перший у Вірменії), п'ятиразовий чемпіон Вірменії, тренер жіночої збірної Вірменії з шахів
 Мнацаканян Зограб Грачевич ( 1966) — вірменський дипломат, міністр закордонних справ Вірменії
 Карен Мнацаканян ( 1977) — вірменський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату світу, дворазовий чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Мнацаканян Лала Бабкенівна ( 1957) — радянська та вірменська акторка театру та кіно, педагог, заслужена артистка Вірменії
 Мнацаканян Лева Генрихович ( 1965) — військовий діяч Вірменії і НКР
 Мнацаканян Норайр Амбарцумович (1923—1986) — співак, виконавець вірменської народної і гусанської музики, актор театру і кіно, заслужений артист Вірменської РСР
 Мнацаканян Олександр Дереникович (1936—2013) — радянський, російський композитор, заслужений діяч мистецтв РРФСР

Вірменські прізвища